Gefallenendenkmal 1866 steht für:

 Gefallenendenkmal 1866 (Winkels), Bad Kissingen
 Denkmal für die Gefallenen des Feldzugs von 1866, Koblenz
 Gefallenendenkmal 1866, 1870/71, Springe 
 Kriegerdenkmal für die Gefallenen der Kriege von 1866 und 1870/71, Berlin